John Minton ist der Name folgender Personen:

* John Minton (Maler) (1917–1957), britischer Maler 
 John William Minton (1948–1995), US-amerikanischer Wrestler, siehe Big John Studd